Blue Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Blue Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Blue Glacier (glaciär i USA, Washington, Chelan County), 
 Blue Glacier (glaciär i USA, Washington, Jefferson County), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar